Маллин () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Маллин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Персоналии 
 Маллин, Гарри (1892—1969) — британский боксёр, чемпион Олимпийских игр в Антверпене (1920) и Париже (1924) в среднем весе.
 Маллин, Герберт (1947—2022) — американский серийный убийца.
 Маллин, Крис (род. 1963) — американский профессиональный баскетболист.
 Маллин, Маркуэйн (род. 1977) — американский политик.